Die Saison 1995/96 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 27. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1996. Dies schaffte der SR Höhscheid.

In die Oberligen mussten mit dem TV Korschenbroich (Niederrhein), dem HSV Düsseldorf 2 (Niederrhein) und dem Wermelskirchener TV (Niederrhein) drei Mannschaften absteigen. Zudem zog die HSG Allianz Köln (Mittelrhein) seine Mannschaft zur nächsten Saison zurück.

Der TV Mönchengladbach wird zu Borussia Mönchengladbach.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
HC 93 Bad Salzuflen – Pulheimer SC

SR Höhscheid – TV Brechten

TV Angermund – HSG Allianz Köln

TuS Niederpleis – Borussia Mönchengladbach

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

SR Höhscheid

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TV Angermund
 TV Brechten
 HSV Düsseldorf 2
 HSG Römerwall
 HSG Siebengebirge-Thomasberg

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1995/96
Handballsaison 1995/96